Фойхтмайер () — немецкая семья из Вессобрунна, представители которой на протяжении XVII—XVIII вв. работали в южной Германии, Тироле и в Швейцарии в качестве архитекторов, скульпторов, штукатуров и художников. Их стиль называют также «вессобруннской школой».

Основателем школы наряду с Каспаром Фойхтмайером (1639—1704) считается Иоганн Шмуцер (1642—1701).

Кроме них, известны:

 Фойхтмайер, Франц Йозеф (1660—1718) — немецкий скульптор.
 Фойхтмайер, Йозеф Антон (1696—1770) — немецкий скульптор, сын Франца Йозефа Фойхтмайера
 Фойхтмайер, Иоганн Михаэль (старший) (1666—1713) — немецкий художник и штукатур, брат Франца Иосифа Фойхтмайера.
 Фойхтмайер, Михаэль (1667-?), брат Франца Йозефа и Иоганна Михаэля-старшего
 Фойхтмайер, Франц Ксавьер (старший) (1698—1763), сын Михаэля Фойхтмайера
 Фойхтмайер, Франц Ксавьер (младший) (1735—1803), сын Франца Ксавьера-старшего, штукатур в Мюнхене
 Фойхтмайер, Иоганн Михаэль (младший) (1709—1772), сын Михаэля Фойхтмайера

Фамилию Фойхтмайер носил также:
 Фойхтмайер, Рудольф (1902—1975), австрийский оперный певец